Boris Goerevitsj (1931) (1931) Sovjet worstelaar
 Boris Goerevitsj (1937) (1937) Sovjet worstelaar